Кигура́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Кигурадзе, Иван Тариелович (род. 1937) — советский и грузинский математик, член-корреспондент АН Грузинской ССР (1979), академик НАН Грузии (1993).
 Кигурадзе, Лавр Павлович (1880—1920) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.